Крупа () — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.

Рядом с ним проходит Геодезическая линия Струве.

Код КОАТУУ — 0722884802. Население по переписи 2001 года составляет 913 человек. Почтовый индекс — 45604. Телефонный код — 332. Занимает площадь 3,294 км².

Адрес местного совета 
45602, Волынская область, Луцкий район, с.Подгайцы, ул.Шкильна, 30

Ссылки 
 Крупа на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Луцкого района